Chojna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Chojna, un hameau dans le powiat de Międzychód
 Chojna, un village dans le powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Chojna, une ville
 Chojna, une  dans le powiat de Gryfino

dans la voïvodie de Lubusz
 Chojna, un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Chojna, un village dans la gmina de Kartuzy
 Chojna, un village dans la gmina de Sulęczyno